Cattedrale di Nostra Signora della Solitudine a Acapulco
 Cattedrale di Nostra Signora della Solitudine a Irapuato
 Cattedrale di Nostra Signora della Solitudine a Puerto Escondido